Replikator kan avse
 Replikator (Star Trek) – en maskin som används för att skapa och återvinna föremål
 Replikator (Stargate) – en art i TV-serien Stargate SG-1